Bert de Vries (CDA), voormalig CDA-politicus en minister 
 Bert de Vries (PvdA), PvdA-politicus en lijsttrekker voor de Provinciale Staten van Utrecht in 2011
 Bert de Vries (presentator), psycholoog en marktonderzoeker uit Heerlen, ook presentator van de kenniskwis Alles of niets. 
 Bert de Vries (archeoloog), archeoloog, geboren in Nederland, later wonend in de Verenigde Staten van Amerika (1939-2021)